Alfonso Andrés Obregón Cancino (Portoviejo, 12 de maio de 1972) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como volante.

Carreira 
Jogou por oito anos na LDU Quito do Equador e conquistou junto a ela o título da Copa Libertadores da América de 2008, título que lhe deu o status de integrante do melhor time da LDU de todos os tempos e um dos principais jogadores equatorianos da história. Se aposentou em 2009.

Futebolistas do Equador
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Club Deportivo Espoli
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Delfín Sporting Club